Курдманш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Ер
 Курдманш () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Сарта